Това е списък на кметовете (демарси) на южномакедонския град Бер (Верия), Гърция.

Бележки